Finkenberg ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Finkenberg, Gemeinde im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol
 Finkenberg (Innsbruck), Rotte in der Katastralgemeinde Arzl der Stadt Innsbruck, Tirol
 Finkenberg (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Finkenberg (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Finkenberg (Rheurdt), Siedlungsplatz der Bauernschaft Saelhuysen-Finkenberg, Ortsteil Schaephuysen, Gemeinde Rheurdt, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Finkenberg (Trebbin), Wohnplatz der Stadt Trebbin, Landkreis-Teltow-Fläming, Brandenburg

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Finkenberg (Rodacherbrunn) (725,9 m), Berg am Rennsteig im Frankenwald bei Rodacherbrunn (Stadt Wurzbach), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Finkenberg (Fichtelgebirge) (607 m), Basaltkegel bei Haid (Stadt Arzberg), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Finkenberg (Bischofsheim in der Rhön) (523,3 m), Berg der Rhön bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Finkenberg (Dornau) (425 m), Kuppe auf der Fränkischen Alb bei Dornau (Gemeinde Holzheim am Forst), Landkreis Regensburg, Bayern
 Finkenberg (Sebnitz) (416 m), Berg im Westlausitzer Hügel- und Bergland, Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Finkenberg (Hildesheim) (222,5 m), Berg der Giesener Berge bei Sorsum (Stadt Hildesheim), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Finkenberg (Bonn) (97 m), Erhebung in Limperich (Stadt Bonn), Nordrhein-Westfalen
 Finkenberg (Döberitzer Heide) (75 m), auch Finken-Berg, Erhebung in der Döberitzer Heide, Brandenburg
 Finkenberg (Berg bei Trebbin) (54 m), Erhebung bei Finkenberg, einem Wohnplatz der Stadt Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming im Land Brandenburg

Siehe auch:
 Finkenberg/Lerchenberg 
 Finkenburg 
 Finkenhübel
 Villa Finkenberg